Pleione (mythologie), een der Pleiaden in de Griekse mythologie 
 Pleione (ster), een ster in het sterrenbeeld Stier
 Pleione (geslacht), een plantengeslacht